TEXUS — Европейская ракетная программа,. Пуски проводятся с космодрома «Эсрейндж» в Швеции.

Первый запуск прошел 13 декабря 1977 года, используя британские ракеты. С 2005 стали использоваться бразильские ракеты.

Запуски суборбитальные.

Время микро-гравитации — 6 минут.

Миссии TEXUS

Миссии miniTexus

Примечания 

Геофизические ракеты
Космонавтика Германии
Суборбитальный космический полёт